Youngs ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Youngs (* 1989), englischer Rugby-Union-Spieler
 Elaine Youngs (* 1970), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 J. W. T. Youngs (John William Theodore „Ted“ Youngs; 1910–1970), US-amerikanischer Mathematiker
 Jenny Owen Youngs (* 1981), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Nick Youngs (* 1959), englischer Rugby-Union-Spieler
 Tom Youngs (* 1987), englischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Youngs Island, mehrere Inseln in den USA
 Youngs Island (Alabama)
 Youngs Island (Georgia)
 Youngs Island (Montana)
 Youngs Island (New York)
 Youngs Island (South Carolina)
 Youngs Bay, Bucht an der Mündung des Columbia River im US-Bundesstaat Oregon
 Satz von Ringel-Youngs (auch Heawood-Vermutung), Satz in der Graphentheorie